Тера () — город в западной части Нигера, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Административный центр департамента Тера в регионе Тиллабери.

Географическое положение 
Расположен в 80 км к юго-западу от города Тиллабери и в 160 км к северо-западу от столицы страны, города Ниамей, на высоте 227 м над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 30 605 человек. Население города представлено этническими группами сонгай, фульбе, гурма и бузу.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. Город является важным центром торговли скотом.

Примечания 

Города Нигера